Artist steht für:
 Artist (Darsteller), einen darstellenden Künstler
 Artist (Zeitschrift), ein Magazin für zeitgenössische Bildende Kunst

Werke:
 The Artist (Film), einen Stummfilm aus dem Jahr 2011

Personen:
 Jacob Artist (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch: